

Personnes 
 Frank Farrelly, un thérapeute américain auteur d'une thérapie brève
 Peter et Bobby Farrelly, deux frères, réalisateurs américains.